Emery kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Emery (South Dakota)
Emery (Utah)
Emery County in de Amerikaanse staat Utah

Personen met voor- of achternaam Emery:

Emery d'Amboise (1434-1512), Grootmeester van de Orde van Malta
Emery Roth (1871-1948), Amerikaans-Hongaars architect 
Emery Lehman (1996-), Amerikaans schaatser

Carlo Emery (1848-1925), Italiaans entomoloog
Fred Emery (1925-1997), Australisch psycholoog
Julie Ann Emery (1972-), Amerikaans actrice
Lisa Emery (1952-), Amerikaans actrice
Paul Emery (1916-1993), Brits autocoureur
Unai Emery (1971-), Spaans voetballer

Verder:
Emery, een Amerikaanse post-hardcoreband